Аббон:
 Аббон Осерский — епископ Осера
 Аббон Сгорбленный — французский монах, автор поэмы об осаде Парижа норманнами 886—887 гг.
 Аббон из Флёри — французский монах, церковно-политический деятель и учёный-энциклопедист.